Bogdana Diaconescu – cestista rumena
 Cristian Diaconescu – politico rumeno
 Ioana Diaconescu – ex nuotatrice rumena
 Ion Diaconescu – politico rumeno
 Radu Diaconescu – ex cestista rumeno